Сергей Анатольевич Кудря (; род. 1982) — украинский спортсмен; Мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе (2007); работник милиции.

Биография 
Родился 18 октября 1982 года в селе Раденск Цюрупинского района Украинской ССР.

Воспитанник ДЮСШ № З Херсона. В 2005 году окончил Херсонское высшее училище физической культуры. В 2009 году — факультет физического воспитания и спорта Херсонского государственного университета.

Представлял Херсонскую Школу высшего спортивного мастерства спортивного общества «Динамо». С 2004 года входит в основной состав сборной команды Украины по пулевой стрельбе. Был включён в основную группу сборной команды Украины по подготовке к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Тренеры — Владимир Езерский и Нина Маслова.

В 2010 году Сергей Кудря был удостоен стипендии Президента Украины.

Спортивные достижения 
 1999 год — на чемпионате Европы в Испании занял 1-е место в командном зачёте;
 2001 год — бронзовый призёр чемпионата Украины во Львове и бронзовый призёр международного турнира в Словакии;
 2002 год — чемпион Европы среди юниоров в Финляндии и чемпион Украины во Львове;
 2007 год — победитель Кубка Украины, двукратный серебряный призёр Всемирной Универсиады, бронзовый призёр чемпионата Европы;
 2009 год — чемпион Украины, бронзовый призёр чемпионата Европы и серебряный призёр Кубка мира;
 2010 год — чемпион Украины;
 2016 год — вице-чемпион из Украины по пулевой стрельбе, на чемпионате Европы по стрельбе в Норвегии в составе команды завоевал серебряную медаль (вместе с  из Днепропетровска и Олегом Омельчуком из Ровно).

Примечания

Ссылки 
 КУ́ДРЯ Сергій Анатолійович.
 25-ти спортсменам області — переможцям і призерам офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань призначено обласні стипендії.
 Стрелки Херсонщины коллекционируют награды.

Стрелки Украины
Выпускники Херсонского университета